Szapáry György (1865–1929) főispán (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye)
 Szapáry György (1938) közgazdász, MNB alelnök (1993–1999, 2001–2007)